Felgenhauer:
 Paul Felgenhauer
 Paweł Felgenhauer